Název Borovský potok má více vodních toků:

 Borovský potok (přítok Črmníku) – levostranný přítok Črmníku na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Borovský potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Banská Bystrica
 Borovský potok (přítok Laborce) – (nazýván také Borový potok) – levostranný přítok Laborce na  Slovensku v okrese Medzilaborce
 Borovský potok (přítok Sázavy) – pravostranný přítok Sázavy v okrese Havlíčkův Brod
 Borovský potok (přítok Úhlavy) – levostranný přítok Úhlavy v okrese Plzeň-jih